Когнати:
 Когнати (лінгвістика) — однокореневі слова, що мають спільне походження і схоже звучання у двох і більше самостійних мовах.
 Когнати (Римське право) — кровні родичі в римському праві.